Der Krudtscheider Bach, auch Krutscheider Bach, ist ein rechter Zufluss der Kleinen Düssel im Westen der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal und im Osten der Kleinstadt Haan.

Lage und Topografie 
Der Krudtscheider Bach entspringt auf 230 Meter ü. NN an der Bundesautobahn 46 im Wuppertaler Stadtbezirk Vohwinkel im Wohnquartier Westring und fließt zunächst in nördlicher Richtung. Nach wenigen hundert Metern unterquert er verdolt ein Gewerbegebiet, die Bundesstraße 228 und die Bahnstrecke Düsseldorf–Elberfeld in Höhe des ehemaligen Rangierbahnhofs Vohwinkel.

Nördlich der Gleise tritt der Bach wieder zu Tage und bekommt Zulauf vom Simonshofer Bach. Der Bach wendet sich nach Westen, passiert die JVA Simonshöfchen, quert die Stadtgrenze zum Haaner Ortsteil Gruiten und mündet auf 133 Meter ü. NN in der Kleinen Düssel, einem Zufluss der Düssel.

Der am Bachlauf knapp hinter der Stadtgrenze zu Haan liegende, aufgelassene Kalksteinbruch Grube 10 ist ökologisch wertvoll.

Einzelnachweise

Weblinks 

Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal
Geographie (Haan)
Gewässer im Kreis Mettmann